Blanksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blanksjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (20,1 ha)
Blanksjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (13,2 ha)
Blanksjön (Undenäs socken, Västergötland, 650180-142610), sjö i Karlsborgs kommun, 
Blanksjön (Undenäs socken, Västergötland, 651220-143357), sjö i Karlsborgs kommun,  (12,9 ha)
Lilla Blanksjön, sjö i Laxå kommun, 
Blanksjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (14,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn